

Cinema 
Outsider – film cecoslovacco del 1987 diretto da Zdenek Sirový
Outsider – film sloveno del 1997 diretto da Andrej Kosak
Outsider – film del 2012 diretto da Premlal

Musica 
 Outsider – rapper sudcoreano
 Outsider – gruppo musicale italiano
 Outsider – singolo dei Ramones del 1983
 Outsider – singolo dei The Sun del 2013
 Outsider – EP degli Ocean Grove del 2013
 Outsider – album degli Uriah Heep del 2014
 Outsider – album dei Three Days Grace del 2018
 Outsider – album di Roger Taylor del 2021
 Outsider – album di Nitro del 2023
 Outsider music – genere musicale

Personaggi immaginari 
Outsider – super criminale DC Comics

Pagine correlate 
 Outsiders
 The Outsider

Altri progetti